Plaatsen

Bowling Green (Florida)
Bowling Green (Kentucky)
Bowling Green (Missouri)
Bowling Green (Ohio)
Bowling Green (Virginia)

Overige

Bowling Green (metrostation), een metrostation in New York
Bowling Green (park), een park in New York